

Населені пункти та їхні частини

 Борувно — село в гміні Чарни Бур Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Борувно — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борувно — село в гміні Ковалево-Поморське Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борувно — село в гміні Хелмно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борувно — частина села Мрочень у гміні Баранув Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Борувно — колонія в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Борувно — лісова осада в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки